It’s Five O’Clock Somewhere (альбом)
 It's Five O'Clock Somewhere (песня)